Ruka může být:

ruka – část horní končetiny lidského těla
Černá ruka – tajná organizace srbských nacionalistů
boží ruka – neregulérní gól, který vstřelil argentinský útočník Diego Maradona
neviditelná ruka trhu – ekonomický  pojem zavedený Adamem Smithem
nedovolená hra rukou ve fotbale
Ruka (film) – loutkový film Jiřího Trnky